Гіпрі́, Ґіпрі () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 35 км на південь від Ренна.

Історія 

1 січня 2016 року Гіпрі і Мессак було об'єднано в новий муніципалітет Гіпрі-Мессак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1575 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3708,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Гіпрі на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Гіпрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен